

Sigle ou acronyme 

Le sigle ou l'acronyme ELSA (ou Elsa) peut signifier :
 engin léger de surveillance aérienne, un drone de collecte d'information français ;
 The European Law Students' Association, association européenne des étudiants en droit.

Sciences et techniques 
 Plusieurs cyclones tropicaux ont été nommés .
 La tempête Elsa de 2019 est une tempête hivernale qui a touché les côtes européennes.
 elsA est un logiciel de calcul de dynamique des fluides diffusé par l'ONERA pour le secteur de l'aéronautique.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Elsa est un personnage de fiction du film d'animation La Reine des neiges (2013).

Littérature 
  Elsa Triolet, muse du poète Louis Aragon, apparaît dans sa poésie avec le recueil Le Crève-cœur. Elle est également le sujet des recueils Cantique à Elsa (1941), Les Yeux d'Elsa (1942), Les Yeux et la Mémoire (1954), et par la suite du Fou d'Elsa (1964), constituant le . Voir aussi le long poème Elsa.

Musique 
 Elsa est un poème de Louis Aragon mis en musique et chanté par Léo Ferré en 1961.
 Elsa est un album de la chanteuse Elsa Lunghini, sorti en 1988.

Anthroponyme 
 Elsa est un prénom féminin.

Toponyme 

 Elsa, une ville fantôme du Yukon (Canada) ;
 Elsa, une ville du Texas (États-Unis) ;
 l'Elsa, une rivière de Toscane (Italie).

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de titre